Vina hace referencia a varios artículos:

Instrumentos musicales
 Mohan vina, guitarra desarrollada por el músico indio Mohana.

Cordófonos con trastes
 Rudra vina, usado en música clásica indostaní.
 Saraswati vina,  usado en música carnática.

Cordófonos sin trastes
 Chitra vina, usado en música carnática.
 Vichitra vina, usado en música clásica indostaní.